Мизюк — фамилия.

Известные носители:
 Мизюк, Андрей Иванович (1912 — ?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Волынского облисполкома (1949—1952).
 Мизюк, Роман Владимирович (род. 1972) — российский физик, специалист в области физики элементарных частиц, член-корреспондент РАН (2016).